Дми́трий Ива́нович Смирно́в
 Смирнов, Дмитрий Иванович (1901—1975) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Дмитрий Иванович (1918—1982) — военный лётчик, Герой Советского Союза.